Баге́т ( — «паличка») — багатозначний термін:
 Багет — дерев'яна планка з вирізаним профілем, використовується для виготовлення рам.
 Багет — один з видів ограновування коштовного каміння.
 Французький багет — традиційний французький хлібо-булочний виріб.